Арратия-Нервион (, ) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.

Муниципалитеты 

 Аракальдо
 Арансасу
 Арранкудиага
 Артеа
 Сеанури
 Себерио
 Дима (Бискайя)
 Лемона
 Миравальес
 Очандиано
 Ордуния
 Ороско
 Убиде
 Вильяро
 Юрре

Районы Бискайи